Le Familistère, le nom donné par Jean-Baptiste André Godin à des bâtiments d'habitation à Guise.
 Le Familistère, autre unité d'habitation construite par Jean-Baptiste Godin à Laeken (Belgique).
 Familistère, une enseigne de distribution française.